Железнодорожная филокартия — коллекционирование открыток (кроме почтовых маркированных, так называемых почтовых карточек), посвящённых железнодорожной тематике.

Объекты коллекционирования 
Коллекционируют открытки на железнодорожную тему следующих типов:
 немаркированные без почтовой марки с рисунком на оборотной стороне;
 маркированные художественные с почтовой маркой на адресной стороне и рисунком на оборотной стороне;
 маркированные гербовые с почтовой маркой и гербом страны с чистой оборотной стороной;
 двойные маркированные гербовые почтовые карточки с оплаченным ответом.

Обычно они изготовлены из плотной мелованной, офсетной или фотографической бумаги стандартного формата: 9 × 14 или 10,5 × 14,8 см.

Железнодорожная филокартия в Российской империи 
Как вид почтового отправления открытое письмо (открытка) впервые введено в обращение в октябре 1869 в Австро-Венгрии, а с 1 января 1872 года открытки появились и в России. Описания и уменьшенные изображения образцов всех открытых писем, выпущенных в России за период 1872—1917 годов, приведены в «Каталоге почтовых марок и цельных вещей» Ф. Г. Чучина.

На первых иллюстрированных (фотографических) открытках, датированных 18 ноября 1895 года, были изображены виды Москвы, показаны здания вокзалов и станций. По договору с МПС издатель А. С. Суворин получил монопольное право продажи своих изданий на всех железнодорожных станциях России, в специализированных магазинах и привокзальных киосках. Были выпущены большие серии, посвящённые архитектуре вокзалов, строительству Великого сибирского пути, Кругобайкальской железной дороге, подвижному составу, конке и другим железнодорожным объектам.

Железнодорожная филокартия в СССР 
Немаркированные художественные открытки по железнодорожной тематике в СССР выпускались следующими издательствами:

В 1985 году в издательстве «Советский художник» в серии «Люди труда в изобразительном искусстве» выпущен несброшюрованный альбом открыток «Железнодорожники». Альбом содержит двадцать четыре цветные репродукции с картин молодых советских художников.

В 1987 году издательство «Изобразительное искусство» выпустило набор из 16 открыток «Паровозы-памятники», на которых были запечатлены паровозы, установленные на почётных стоянках:

На обложке открыточного набора был запечатлён паровоз машиниста П. Ф. Кривоноса Эу684-37.

Железнодорожная филокартия в мире 
Открытки с железнодорожной тематикой выпускаются во многих странах мира, однако специального учёта предметов железнодорожной филокартии в каталогах, за некоторым исключением, не ведётся.

См. также

Примечания

Литература

Ссылки 
 Наборы открыток (транспорт) | Postcard sets (transport) / Коллекционерус

Железнодорожные хобби
Филокартия